The World Is Yours (álbum de Ian Brown)
 The World Is Yours (álbum de Scarface)
 The World Is Yours (canção de Nas)
Ou ainda:
 The Wörld Is Yours - canção de Motorhead

Ver também
 

Desambiguações de música